

Яблонське — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Яблуньске (Яблонське) — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства